Le Sonnet 96 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : SOme ſay thy fault is youth,ſome wantoneſſe,
Some ſay thy grace is youth and gentle ſport,
Both grace and faults are lou'd of more and leſſe:
Thou makſt faults graces,that to thee reſort:
As on the finger of a throned Queene,
The baſeſt Iewell will be well eſteem'd:
So are thoſe errors that in thee are ſeene,
To truths tranſlated,and for true things deem'd.
How many Lambs might the ſterne Wolfe betray,
If like a Lambe he could his lookes tranſlate.
How many gazers mighſt thou lead away,
If thou wouldſt vſe the ſtrength of all thy ſtate?
   But doe not ſo,I loue thee in ſuch ſort,
   As thou being mine,mine is thy good report.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

096